A & G Television (la dicitura "A & G" indicava i cognomi dei proprietari della frequenza assegnata, ovvero Agliata & Gualco; dal 1980 al 1983 questa emittente ospitò sulle sue frequenze i programmi di Canale 5, i quali venivano poi trasmessi in tutta la Liguria con circa una settimana di ritardo rispetto al resto d'Italia)
Astro TV
Canale 7
Canale 31
CRT
Due Riviere TV
Euromixer TV
Odeon TV
Otto TV
Radio Tele Stereo 2000
Savona TV
Sanremo TV
Tivuesse Savona
Tele Alta Italia (la sede, nel periodo fine anni '80 ed inizio anni '90, era in via Elsa a Cornigliano Ligure)
Tele Arcobaleno (già Teleradio Arma), trasmetteva da Arma di Taggia nelle province di Imperia e Savona
Telecogoleto
Tele Torri, trasmetteva su VHF E
Telebuongiorno
Teleliguria Rapallo, si avvaleva di GR Video Musica
Tele Tris
Tele Chiavari
Teleradio Mare Mediterraneo (nel 1976 ripeté i segnali di TVS Telexpress e di Telemontecarlo per poi far parte del circuito Elefante TV)
Tele Spezia, nel 1978 trasmetteva sulla frequenza UHF 34
TRC - Tele Radio Chiavari
Telesanremo
Telesarzana, nel 1978 trasmetteva sulla frequenza UHF 40
Tele Rapallo
Teleshopping, trasmetteva da Vallecrosia
Tele Spezia
Tele Tril, trasmetteva su UHF 21/26/34/51
Tele Gallinara
Tele Sarzana
Telespazio
Video Spezia International
Tele Grazie Scuola
Tele Radio Studio 1 Cogoleto
Televalbormida, trasmetteva da Carcare
TV Televisione Genovese
TVS Telesecolo, nel 1978 trasmetteva sulla frequenza UHF 43/56/58/60 e si avvaleva di GR Video Musica

Note 

Liguria